Salber ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Salber (* 1954), deutscher Diplomat
 Linde Salber (* 1944), deutsche Psychologin, Autorin und Malerin
 Wilhelm Salber (1928–2016), deutscher Psychologe und Philosoph